9-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 18 по 25 октября 1975 года в четырёх городах Югославии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Югославия — страна-организатор;
 СССР, Чехословакия, Польша, Болгария, Венгрия — по итогам чемпионата Европы 1971 года;
 ГДР, Румыния, Италия, ФРГ, Нидерланды, Бельгия — по итогам квалификации.

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд-финалистов между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Риека 

 18 октября: Югославия — ФРГ 3:1 (15:11, 10:15, 15:10, 15:7); Венгрия — ГДР 3:1 (15:7, 9:15, 15:8, 15:13).
 19 октября: Венгрия — ФРГ 3:0 (15:4, 15:0, 15:10); ГДР — Югославия 3:0 (15:10, 15:8, 15:7).
 20 октября: Венгрия — Югославия 3:0 (15:13, 15:4, 15:2); ГДР — ФРГ 3:0 (15:7, 15:2, 15:4).

Группа В 
Баня-Лука 

 18 октября: Болгария — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:3, 15:7); СССР — Румыния 3:1 (15:10, 15:9, 8:15, 15:5).
 19 октября: СССР — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:1, 15:10); Болгария — Румыния 3:1 (15:8, 15:12, 9:15, 15:13).
 20 октября: Румыния — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:13, 15:12); СССР — Болгария 3:1 (15:4, 7:15, 15:12, 15:2).

Группа С 
Неготин 

 18 октября: Чехословакия — Италия 3:1 (13:15, 15:6, 15:3, 15:4); Польша — Бельгия 3:0 (15:10, 15:4, 15:4).
 19 октября: Италия — Бельгия 3:1 (15:5, 15:8, 8:15, 15:7); Чехословакия — Польша 3:2 (15:8, 11:15, 8:15, 15:7, 15:13).
 20 октября: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:0, 15:9, 15:1); Польша — Италия 3:1 (15:2, 15:4, 8:15, 15:10).

Классификационный раунд 
Белград 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 22 октября: Румыния — ФРГ 3:0 (15:4, 15:6, 15:11); Югославия — Бельгия 3:0 (15:13, 15:9, 15:10); Нидерланды — Италия 3:1 (16:14, 4:15, 15:5, 15:10).
 23 октября: ФРГ — Нидерланды 3:1 (15:10, 10:15, 15:7, 15:5); Румыния — Бельгия 3:0 (15:2, 15:4, 15:4); Югославия — Италия 3:2 (15:7, 12:15, 7:15, 15:13, 15:9).
 24 октября: ФРГ — Бельгия 3:1 (15:12, 9:15, 18:16, 15:5); Румыния — Италия 3:0 (15:4, 15:7, 15:7); Югославия — Нидерланды 3:0 (16:14, 15:10, 15:9).
 25 октября: Нидерланды — Бельгия 3:2 (14:16, 9:15, 15:0, 15:10, 19:17); Италия — ФРГ 3:0 (15:12, 15:4, 15:6); Румыния — Югославия 3:0 (15:8, 15:9, 17:15).

Финальный этап 
Белград 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 22 октября: Венгрия — Чехословакия 3:1 (15:13, 15:10, 6:15, 15:5); Болгария — Польша 3:1 (15:9, 12:15, 15:9, 15:4); СССР — ГДР 3:0 (15:8, 15:8, 15:5).
 23 октября: СССР — Венгрия 3:0 (15:2, 15:8, 15:8); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:9, 15:11, 15:10); ГДР — Польша 3:2 (15:6, 11:15, 15:2, 9:15, 15:12).
 24 октября: Венгрия — Польша 3:1 (15:10, 9:15, 17:15, 15:6); СССР — Чехословакия 3:1 (12:15, 15:4, 15:5, 15:5); Болгария — ГДР 3:1 (15:12, 6:15, 15:12, 15:12).
 25 октября: ГДР — Чехословакия 3:0 (15:10, 15:9, 15:2); СССР — Польша 3:0 (15:9, 15:4, 15:7); Венгрия — Болгария 3:1 (13:15, 15:7, 15:5, 15:13).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Нина Смолеева, Татьяна Сарычева, Лариса Берген, Анна Ростова, Людмила Щетинина, Людмила Чернышёва, Евгения Назаренко, Лилия Осадчая, Наталья Кушнир, Ольга Козакова, Надежда Зезюля, Лидия Логинова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 : Агнеш Хубаи-Дьюла, Агнеш Торма, Эмеренция Кирай-Дьёрдь, Ева Салаи-Шёбек, Габриэлла Фекете-Чапо, Юдит Шлегль-Блауман, Каталин Шадек-Ференц, Люция Банхедь-Радо, Эва Биску, Каталин Халаш-Марчиш, Агнеш Сильваши-Шандор-Юхас, Ильдико Соньи. Тренер — Габриэлла Котциш-Аттила.

 : Хельга Оффен, Ютта Бальстер, Ханнелоре Майнке, Анке Вестердорф, Корнелия Риккерт, Кристина Вальтер, Ингрид Мирзвяк, Моника Майсснер, Барбара Чекалла, К.Геллер, Р.Бём, Шаллер. Тренер — Дитер Грунд.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1975 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Югославии
Октябрь 1975 года
Чемпионаты Европы в 1975 году
Спорт в Югославии в 1975 году
Соревнования по волейболу в Югославии